Aardrijkskunde
 Quintana (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Quintana (Texas), plaats (town) in de Amerikaanse staat Texas

Personen
 Anton Quintana, Nederlands schrijver, pseudoniem van Antoon Adolf Kuyten
 Dayer Quintana, Colombiaans wielrenner
 Lucio Moreno Quintana, Argentijns rechtsgeleerde en diplomaat
 Nairo Quintana, Colombiaans wielrenner
 Pedro López Quintana, Spaans rooms-katholiek aartsbisschop en nuntius van de Heilige Stoel

Overige
 Quintana (metrostation) van de metro van Madrid
 Quintana (vissengeslacht), een vissengeslacht

Zie ook 
 Quintana Roo (doorverwijspagina)